Op het US Open 2016 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 2016.

Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza kwamen niet samen in actie. Hingis speelde samen met Coco Vandeweghe – zij waren als zesde geplaatst en bereikten de halve finale. Mirza en Barbora Strýcová waren het zevende reekshoofd – zij verloren in de kwartfinale. De als eerste geplaatste Françaises die verantwoordelijk waren voor de uitschakeling van beide titelverdedigsters, Caroline Garcia en Kristina Mladenovic, moesten in de eindstrijd hun meerdere erkennen in het dertiende reekshoofd, Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová, die daarmee hun derde grandslamtitel wonnen.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2016